Wieck:
 Dorothea Wieck
 (Johann Gottlob) Friedrich Wieck (1785, Pretzsch  1873)
 Friedrich Georg Wieck (1800, Schleswig  1860, Leipzig)
 Hans-Georg Wieck
 Clara (Josephine) Wieck (1819, Leipzig  1896, Frankfurt/Main), en tysk pianist og komponist

Efternavne